Bálint Zoltán (1871–1939) építész
Bálint Zoltán (1898–1978) lélektani szakíró